Wilhelm Hauck ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hauck (Schriftsteller) (1889–1966), deutscher Heimatschriftsteller
 Wilhelm Philipp Hauck (1851–1920), österreichischer Reichsratsabgeordneter